MFK Zemplín Michalovce (celým názvem: Mestský futbalový klub Zemplín Michalovce) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Michalovce v Košickém kraji. Od sezóny 2015/16 působí v nejvyšší slovenské fotbalové lize. Založen byl v roce 1912. Hřištěm klubu je stadion Štadión MFK Zemplín, který po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2009 snížil svou kapacitu ze 7 000 na 4 440 diváků.

MFK Zemplín Michalovce je jedním z nejúspěšnějších a největších klubů v zemplínském regionu. Klub s bohatou historií a množstvím kvalitních odchovanců, jako jsou Igor Žofčák (AC Sparta Praha), Marián Kelemen (mimo jiné Tenerife, Aris Soluň), Rastislav Tomovčík (mimo jiné Spartak Trnava, ŠK Slovan Bratislava a též Humenné v časech největší slávy tohoto klubu), Andrej Daňko, Jozef Štafura (oba VSS Košice), Pavol Ondo (Lokomotíva Košice) a mnoho jiných, kteří se prosadili doma nebo v zahraničí.

V červnu 2010 vedení klubu dokázalo získat do svých služeb renomovaného českého trenéra Vlastimila Petrželu, se kterým podepsalo smlouvu na jeden rok plus jeden rok opce.

V lednu 2014 se stal trenérem Ondrej Duda.
V sezóně 2014/15 klub vyhrál slovenskou druhou ligu (pod vedením trenéra Františka Šturmy) a poprvé v historii postoupil do 1. slovenské ligy. První zápas ve slovenské nejvyšší soutěži 18. 7. 2015 prohrál 0:1 s FK AS Trenčín.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1912 – Michalovský FS (Michalovský futbalový spolok)
 1914 – Nagymihályi AC (Nagymihályi athleticai club)
 1922 – fúze s ČsŠK Michalovce ⇒ Michalovský AC (Michalovský atletický club)
 1926 – ŠK Michalovce (Športový klub Michalovce)
 1928 – fúze s Törökvés Michalovce ⇒ ŠK Snaha Michalovce
 1931 – FAK Michalovce (Futbalový a atletický klub Michalovce)
 1938 – ŠK Zemplín Michalovce (Športový klub Zemplín Michalovce)
 TJ Zemplín Vihorlat Michalovce (Telovýchovná jednota Zemplín Vihorlat Michalovce)
 MFK Zemplín Michalovce (Mestský futbalový klub Zemplín Michalovce)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1962–1963: Krajský přebor – sk. Východ
 1963–1965: 2. liga – sk. C
 1965–1969: 2. liga – sk. B
 1969–1972: 2. liga
 1972–1974: 3. liga – sk. C
 1974–1975: 1. SNFL
 1975–1977: 2. liga
 1977–1979: 1. SNFL
 1979–1981: Divize – sk. Východ
 1981–1982: 2. SNFL – sk. Východ
 1982–1986: 1. SNFL
 1986–1987: 2. SNFL – sk. Východ
 1987–1991: 1. SNFL
 1991–1993: 2. SNFL – sk. Východ
 1993–1998: 3. liga – sk. Východ
 1998–1999: 2. liga
 1999–2004: 3. liga – sk. Východ
 2004–2006: 2. liga
 2006–2011: 1. liga
 2011–2015: 2. liga
 2015–: 1. liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

MFK Zemplín Michalovce „B“ 

MFK Zemplín Michalovce „B“ byl rezervní tým michalovského Zemplína. Do sezóny 2014/15 působil ve 3. lize – sk. Východ (3. nejvyšší soutěž). Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2014/15, kdy se ve 3. lize (3. nejvyšší soutěž) umístil na 16. místě. Rezervní tým zanikl v roce 2015 po sestupu ze třetí ligy.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1971–1978: I. A trieda  – sk. Východ
 1978–1980: I. B trieda  – sk. Zemplínská
 1980–1981: I. A trieda  – sk. Zemplínská
 2000–2002: 4. liga  – sk. Jih
 2002–2003: 5. liga  – sk. Jihovýchod
 2011–2014: 4. liga 
 2014–2015: 3. liga – sk. Východ

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1912
Sport v Košickém kraji
Sport v Michalovcích